24 шахматная олимпиада проходила с 20 ноября по 6 декабря 1980 года в столице Мальты, в городе Валлетта.

Несмотря на то, что шахматная федерация Мальты невелика (около 200 членов) и не имеет особых шахматных традиций, ФИДЕ была вынуждена принять предложение Мальты в виду отсутствия других претендентов.

Организация 
Шахматной федерации Мальты (председатель Ж. Писсано-Росси) пришлось решать довольно сложные организационные задачи, поскольку на Мальте были побиты рекорды по количеству как мужских, так и женских команд. В этом ей помогали федерации многих стран: Англия предоставила шахматный реквизит, технического руководителя, редакционную группу спецбюллетня, а также несколько судей во главе с Гарри Голомбеком. Довольно большую группу судей прислали федерации Югославии, СССР, Венгрии, Австрии и других стран. Многочисленный судейский корпус возглавил на XXIV Олимпиаде Лотар Шмид (ФРГ). Его заместителями на мужском турнире были Лев Абрамов (СССР), Гарри Голомбек и Владислав Литмаиович (Польша).

Соревнования проводились в Средиземноморском конференц-зале, модернизированном здании, ранее госпитале рыцарей Мальтийского ордена. Игровое помещение — боковой вестибюль и галерея, длина которой 180 метров и ширина около 12 метров. С обеих сторон у стен были расставлены 227 шахматных столиков, трехметровый коридор в центре был отведен для зрителей. Были оборудованы вычислительный центр и пресс-центр, аккредитовано около 500 журналистов. Регулярно, на следующий день после тура, выпускался бюллетень соревнования. В культурном центре XXIV Олимпиады по традиции была организована выставка-продажа шахматной литературы.

Шахматисты разместились в гостиницах разных маленьких поселений по всему острову. Не решенной была проблема транспорта, который соединял игровой зал с местом проживания участников. Имели место частые опоздания целых команд и отдельных участников на туры и утреннее доигрывание, длительные ожидания транспорта после окончания тура. Некоторые команды вынуждены были отказаться от услуг организаторов по размещению и за свой счет поселиться в дорогих, но удобных гостиницах.

Составы 
Советская команда выступала полностью гроссмейстерским составом, возглавляемым чемпионом мира Анатолием Карповым. По пять гроссмейстеров было в составах команд Венгрии и Югославии, по четыре — у Англии, США и Чехословакии. В составах многих команд не было прославленных олимпийских ветеранов. В команде СССР не выступали Петросян и Спасский, у югославов не играли Глигорич и Матанович (он выполнял функции капитана команды), у американцев не было Кавалека, Роберта Бирна и Уолтера Брауна.

Полностью омоложенным составом играли команды Исландии (исключение — президент ФИДЕ Фридрик Олафссон, сыгравший на XXIV Олимпиаде три партии), Англии, Швеции и других стран. За команду Виргинских островов (США) на 2-й доске играл 10-летний Ярецкий, самый молодой участник в истории олимпиад.

Регламент 
20 ноября на совещании капитанов команд главный судья объявил регламент соревнования: мужской и женский турниры будут проводиться в 14 туров при трёх выходных днях. Туры игрались с 15 до 20 часов, затем после двухчасового перерыва с 22 до 24 часов проводилось первое доигрывание незаконченных партий. Утром с 09:30 до 11:30 — второе доигрывание. В 11:00 уже были известны результаты жеребьевки пар очередного тура. Основой для жеребьевки, по традиции, был список команд, составленный в уменьшающемся порядке среднего рейтинга Эло основных участников команд. Жеребьёвка проводилась компьютером системой контрольных пар. Вот как выглядели средние рейтинги сильнейших команд (в скобках указано место, которое заняла команда на XXIV Олимпиаде):
 СССР — 2666 (1);
 Венгрия — 2593 (2);
 Югославия — 2541 (3);
 Голландия — 2533 (10);
 Чехословакия — 2530 (5);
 Англия — 2520 (6);
 США — 2519 (4);
 Румыния — 2503 (11);
 Израиль — 2474 (8);
 Швеция — 2473 (12);
 Болгария — 2470 (19);
 Куба — 2468 (13).

Жеребьевка 1-го тура проводилась для 80 команд. Команды из верхней половины списка встречались с командами нижней половины. Так, команда СССР играла с Венесуэлой, венгерская сборная — с Шотландией и т. д.

Составы команд

СССР 
Карпов, Полугаевский, Таль, Геллер, Балашов, Каспаров

Венгрия 
Портиш, Рибли, Сакс, Чом, Фараго, Пинтер

Югославия 
Любоевич, Ивков, Парма, Кураица, Марьянович, П. Николич

США 
Альбурт, Сейраван, Кристиансен, Тарджан, де Фирмиан, Шамкович

Чехословакия 
Горт, Смейкал, Янса, Плахетка, Фтачник, Лехтинский

Англия 
Майлс, Стин, Нанн, Спилмен, Кин, Местел

Польша 
Шнапик, В. Шмидт, Кулиговский, Бельчик, Покоёвчик, Пшевозьник

Израиль 
Либерзон, Бирнбойм, Й. Грюнфельд, Мурей, Ш. Каган, Д. Бернштейн

Канада 
Эбер, Дэй, Дэн. Яновский, Вукадинов, Вранешич, Д. Аллан

Нидерланды 
Тимман, Сосонко, Рее, Лангевег, ван дер Вил, Лигтеринк

Турнирная таблица 
Главным фаворитом турнира была сборная СССР. Высоко оценивались шансы венгров, обладателей золотых наград Олимпиады-78 в Буэнос-Айресе. На третье место претендовали югославы и англичане — бронзовые призеры чемпионата Европы 1980 года. В результате сборные СССР и Венгрии показали одинаковый результат. Единственный раз за всю историю олимпиад победитель определён по таблице коэффициентов Бухгольца.

 М — место в итоговой турнирной таблице
 Очки — сумма набранных очков всеми шахматистами (1 за победу шахматиста, ? за ничью, 0 — за поражение);
 КО — неофициальные командные очки (2 за победу команды, 1 — ничья, 0 — поражение).
 Жирным шрифтом набрано место соперника
 () — сумма набранных очков в матче всеми шахматистами.

Индивидуальные результаты 

 Доска 1:  Уильям Хук 11½ / 14 = 82,1 %
 Доска 2:  Юрьё Рантанен 9½ / 13 = 73,1 %
 Доска 3:  Хосе Феликс Вильярреаль 9 / 11 = 81,8 %
 Доска 4:  Иштван Чом 7 / 9 = 77,8 %
 1-я резервная:  Юрий Балашов (7½/10) и  Бьорн Тиллер (6/8) = 75,0 %
 2-я резервная:  Предраг Николич 6½ / 8 = 81,3 %

Примечания

Источники 
 
 OlimpBase 

Шахматные олимпиады
1980 год в шахматах
Шахматы на Мальте
1980 год на Мальте